

Toponyme 
 Comté de Rusk (Texas), comté situé dans l'est de l'État du Texas aux États-Unis ;
 Comté de Rusk (Wisconsin), comté situé dans l'État du Wisconsin aux États-Unis ;
 Rusk (Texas), ville américaine de Rusk est le siège du comté de Cherokee, dans l’État du Texas ;
 Rusk Holm, île du Royaume-Uni située dans l'archipel des Orcades en Écosse ;
 Rusk Institute of Rehabilitation Medicine.

Patronyme 
 Dean Rusk (1909-1994), homme politique américain. ;
 Jeremiah M. Rusk (1830-1893), homme politique américain ;
 Kim Rusk, animatrice québécoise à la télévision et à la radio. ;
 Patrick Zabé, de son vrai nom Jean-Marie Rusk, chanteur ;
 Thomas Jefferson Rusk (1803-1857), homme politique américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme